Il gruppo 1 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , , Repubblica Ceca e .

Formula

Classifica 

Inghilterra qualificata. Spagna e Rep. Ceca ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
5 reti
  Kelly Smith
  Erika Vázquez

4 reti
  Fara Williams
  Verónica Boquete (1 rig.)

3 reti

  Karen Carney
  Gabriela Chlumecká

  Lucie Martínková

  Pavlína Ščasná (1 rig.)

2 reti

  Tatsiana Kiose
  Liudmila Kuzniatsova
  Hanna Tatarynova
  Lianne Sanderson
  Alex Scott

  Jill Scott
  Faye White
  Kateřina Došková
  Lucie Heroldová

  Irena Martínková (1 rig.)
  Eva Šmeralová
  Sonia Bermúdez
  Ana María Romero

1 rete

  Alesia Davydovich
  Iryna Kazeeva
  Natalia Ryzhevich
  Oksana Shpak
  Eniola Aluko
  Katie Chapman
  Emily Westwood

  Stacey Hall
  Sarah McFadden
  Markéta Ringelová
  María Paz Azagra
  Esther Cuesta
  Laura del Río
  Ruth García

  Vanesa Gimbert (1 rig.)
  Auxi Jiménez
  Adriana Martín
  María José Pérez González
  Marta Torrejón
  Sandra Vilanova
  Mari Paz Vilas

Autoreti
  Una Harkin (a favore dell'Inghilterra)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009